Ледянка:

Топонимы 
В России:
 Населённые пункты:
 Ледянка — село в Ильинском районе Пермского края.
 Ледянка — посёлок в городском округе Ревда Свердловской области.
 Реки:
 Ледянка — река в Большемуртинском и Казачинском районах Красноярского края, приток реки Шилки.
 Ледянка — река в Забайкальском крае, приток реки Медведкова.
 Ледянка — малая река в Куйтунском районе Иркутской области, приток реки Или.
 Ледянка — малая река в Тарбагатайском районе Бурятии, приток реки Скородумки.
 Ледянка — малая река в Свердловской области, приток реки Туры (притока Тобола).

На Украине:
 Ледянка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.

Прочее 
 Ледянка — маломерная гребная лодка, днище которой усиливалось полозьями из полосового железа.
 Ледянка — пластинка или ящик для катания с горок, упрощённый вид саней.
 Ледянка — одно из русскоязычных названий рода растений .